Huntley (Illinois).
 Huntley (Montana).
 Huntley (Nebraska).
 Huntley (Wyoming).